A Stefanini ou Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A é uma multinacional brasileira privada, prestadora de serviços, software para informática e consultoria, com sede em Jaguariúna/SP. Fundada em 9 de agosto de 1987 pelo atual presidente Marco Stefanini, possui subsidiárias em 37 países como Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Espanha, EUA, Inglaterra, Índia, Itália, México, Panamá, Peru, Portugal, Venezuela e Malásia.

A Stefanini é considerada uma das mais importantes consultorias de TI no mundo, foi apontada como a primeira na lista das melhores empresas de outsourcing da América Latina, segundo o estudo do Black Book de Outsourcing. De acordo com o ranking das empresas multinacionais brasileiras da Fundação Dom Cabral, é a 3ª empresa mais internacionalizada do Brasil.

História 
Em 1987 abriu seu primeiro escritório no estado de São Paulo. No ano seguinte, a empresa deu início ao desenvolvimento e manutenção de sistemas, tornando-se em 1994 uma Fábrica de Software com o desenvolvimento de softwares customizadas para sistemas e aplicativos. Abriu suas primeiras filiais nacionais (Campinas, Curitiba e Porto Alegre) e uma internacional em Buenos Aires. Depois do ano 2000 a Stefanini abriu escritórios em 8 países em 4 anos. 

Do ano de 2004 ao de 2008 foram aberto escritórios no Reino Unido e na Índia. Durante esse período o faturamento subiu cerca de 240% chegando aos 510 milhões de reais em 2008.

Durante a pandemia de Covid-19, que teve início em 2020, a empresa cresceu 20% em relação ao ano anterior e alcançou a cifra de R$ 4 bilhões. De acordo com o fundador, o resultado se deu devido o aumento da necessidade por soluções digitais, inteligência artificial, nuvem analytics, segurança cibernética e marketing digital que foram áreas com destaques no crescimento.

Em outubro de 2021, a empresa foi considerada a melhor empresa de tecnologia e software de 2021. A premiação "Melhores da Dinheiro de 2021" seleciona as 1000 maiores empresas por faturamento em 31 setores.

Cronologia

1987 - Fundação

1989 - Abertura do primeiro escritório

1990 - Início do desenvolvimento e manutenção de sistemas

1994 - Desenvolvimento de soluções customizadas para sistemas e aplicativos

1995 - Abertura das filiais em Campinas, Curitiba e Porto Alegre

1996 - Certificação ISO 9001 - 1ª Subsidiária internacional, na Argentina

2000 - Abertura da filial do Chile

2001 - Abertura das subsidiárias Peru, Colômbia, México e EUA

2003 - Abertura da filial de Espanha

2004 - Abertura da filial de Portugal e início de operação em Angola

2005 - CMMI Level 5 - Inaguração dos escritórios em Nova York e Itália

2006 - Inaugurações dos escritórios na Inglaterra e Índia

2008 - Início do Crescimento orgânico - Inauguração filial no Canadá

2009 - Aquisição da empresa brasileira de inovação Callere S/A, formando a Document Solutions; Avaliação MPS.Br Nível A

2010 - Inauguração da filial na Bélgica - Expansão para 27 países com aquisição da TechTeam Global

2011 - Aquisição de 3 novas empresas: Orbitall de processamentos de cartões, L&T de desenvolvimento em TI(colombiana) e CXI, de aplicações (Norte-Americana)

2012 - Aquisição da empresa brasileira de inovação Woopi e a Top Systems

2013 - Aquisição da Norte-Americana RCG Staffing

2014 - Criação da Datastorm, empresa do grupo especializada em Big Data e Obtenção da ISO 27.001

2015 - Aquisição da IHM Engenharia

Qualificações

Certificações e Autorizações
 ISO 9001;
 ISO 14.001;
 ISO 20.000;
 ISO 27.001;
 Moprosoft;
 CMMI Nível 5 (nível máximo da certificação Capability Maturity Model Integration);
 MPS.BR Nível A (grau máximo do modelo de qualidade de software brasileiro).

Mercado e Negócios

IPO
Os planos para realizar uma oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês), que estava prevista para março de 2008, foram adiados em função da crise. O procedimento permaneceu em stand by em 2010, segundo Stefanini. De acordo com o executivo Marco Stefanini, o IPO deveria acontecer no primeiro trimestre de 2011 no qual será permitido fazê-lo com tamanho maior.

Aquisições
2009: Adquire 60% do capital da start up Callere em Pernambuco, por R$ 600 mil. A partir da aquisição foi criada uma nova unidade de negócios chamada Stefanini Document Solutions voltada para auxiliar empresas na “leitura e processamento automático de documentos”. 

2010: 70% da empresa especializada em governanças de TI, Vangard, é adquirida pela Stefanini para aumentar a sua operação no mercado de exportações.

2010: Sunrising Tecnologia (São Paulo/BRA), TechTeam Global (Southfield/EUA)

2011: A Stefanini consolida-se como uma empresa global, com a aquisição da CXI nos EUA e Informática & Tecnología na Colômbia, além de também crescer de forma orgânica, inaugurando 7 novos escritórios no Brasil;

2012: Amplia e reforça sua atuação em tecnologia com a aquisição da Orbitall (processadora de cartões), da uruguaia Top Systems (soluções para o setor financeiro) e Woopi (focada em projetos de inovação). Chega ao 30º país com a abertura de sua filial na África do Sul, e também é reconhecida como a 4ª empresa mais inovadora do Brasil, da publicação americana Fast Company. Recertificação MPS.Br nível A;

2013: 10ª aquisição, a norte-americana RCG Staffing reforça a atuação da empresa nos Estados Unidos. A Stefanini obtém a certificação Moprosoft, sendo a primeira empresa brasileira a conquistar essa certificação.

Conheça mais a história da Stefanini e de seu fundador, Marco Stefanini, no livro O Filho da Crise, do escritor Rogério Godinho.

2014: Início das operações na Malásia, reforçando a estratégia de crescimento no mercado asiático, e conquista da certificação ISO 27.001.

2015: A Stefanini se une à Tema Sistemas para criar a joint venture Stefanini Capital Market e anuncia diversas fusões: com a IHM Engenharia, que gerencia projetos industriais multidisciplinares em vários segmentos; com a Inspiring, que veio para se tornar o braço de telecomunicações do Grupo Stefanini, e com a Saque e Pague, rede de autoatendimento multisserviços. A multinacional também abriu um novo escritório em São José dos Campos (SP); em Ontário, no Canadá, e em Singapura. Além disso, também conquistou a certificação ISO 20.000.

2016: Aquisição da colombiana Sysman. Stefanini VANguard funde-se com a Scala IT, um dos principais parceiros da IBM em software

Ligações externas
 Site Oficial
 Stefanini Training

Empresas de informática do Brasil
Empresas de São Paulo (estado)
Empresas fundadas em 1987
Empresas de tecnologia do Brasil
Multinacionais do Brasil
Empresas de tecnologia da informação do Brasil